Fabrègues est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Jean de Fabrègues (°1906 - +1983), intellectuel et journaliste français.

Toponyme 

 Fabrègues, ville et commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie,
 L'Église de Fabrègues, église paroissiale de ce village, classée comme monument historique.
 Fabrègues (Var), ancienne commune française du département du Var, intégrée à Aups en 1804 - Bourg castral et château.
 Château de Fabrègues à Aurillac, dans le département français du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Références